НК Пролетер се односи на више хрватских фудбалских клубова:

 НК Пролетер, Осијек – бивши назив за НК Осијек, Осијек
 НК Пролетер, Дугопоље – бивши назив за НК Дугопоље, Дугопоље

Види још 
 ФК Пролетер